

Pessoas
Doug Sampson
Nikos Sampson
Tony Sampson

Localidades
Condado de Sampson
Saint Sampson

Desambiguações de sobrenomes